Заборский сельсовет

Белоруссия

Витебская область 

 Заборский сельсовет Россонского района (упразднён в 2004)

Российская Федерация

Вологодская область 

 Заборский сельсовет Тарногского района

Костромская область 

 Заборский сельсовет Островского района (упразднён в 2007 году с преобразованием сельсоветов в поселения)

Тверская область 

Упразднены в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа.

 Заборский сельсовет Нелидовского района
 Заборский сельсовет Пеновского района